Mohrbach ist ein Gewässername:
 Mohrbach (Ammelbach), linker Zufluss des Ammelbachs (zur Pfrimm) nach dem Gundheimerhof, Ortsgemeinde Göllheim, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Mohrbach (Glan), rechter Zufluss des Glan bei Niedermohr, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Mohrbach (Lichter Bach), linker Oberlaufs des Lichter Bachs (zur Dhron) bis Berglicht, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Mohrbach (Mohrbach), linker Zufluss des Mohrbach (Glan) bei Ramstein, Stadt Ramstein-Miesenbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Mohrbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zur Blies) bei Mohrenbach, Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Mohrbach (Seebach), auch Moorbach, linker Zufluss der Seebach (zur Regnitz) bei Dechsendorf, kreisfreien Stadt Erlangen, Bayern

Kleiner Mohrbach ist der Name einiger mit dem Mohrbach (Glan) verbundener Kleingewässer im Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz; flussabwärts: 

 Kleiner Mohrbach (Woogbach), rechter Abzweig des Mohrbachs selbst bei Ramstein und linker Zufluss des Woogbachs (zum Mohrbach) gegenüber Miesenbach, beide Orte zur Stadt Ramstein-Miesenbach
 Kleiner Mohrbach (Mohrbach, Weltersbach), rechter Teilungslauf des Mohrbachs an der Moormühle von Weltersbach, Ortsgemeinde Steinwenden
 Kleiner Mohrbach (Mohrbach, Obermohr, links), linker Zufluss des Mohrbachs gegenüber Obermohr, Ortsgemeinde Steinwenden
 Kleiner Mohrbach (Mohrbach, Obermohr, rechts), rechter Zufluss des Mohrbachs bei Obermohr, Ortsgemeinde Steinwenden

Siehe auch:
 Mohrenbach
 Moorbach
 Morsbach
 Morbach